

Patronyme
 Jimmy Knepper, (1927-2003), était un tromboniste de jazz américain.
 Robert Knepper, (1959- ), est un acteur américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme